Валентейн Оверем (; 17 августа 1976, Амерсфорт) — голландский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в период 1996—2014 годов, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как Pride, Rings, Strikeforce, M-1 Global, Fight Nights и др.

Биография 
Валентейн Оверем родился 17 августа 1976 года в городе Амерсфорте провинции Утрехт. В течение многих лет серьёзно занимался кикбоксингом и самбо, проходил подготовку под руководством титулованного голландского борца Криса Долмана.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в феврале 1996 года, своего первого соперника победил за 44 секунды с помощью удушающего приёма сзади. Дрался преимущественно на турнирах японского промоушена Fighting Network Rings, проходивших как в Японии, так и в Нидерландах. В 1999 году участвовал в гран-при тяжеловесов Rings, но уже в стартовом поединке был остановлен бразильцем Антониу Родригу Ногейрой. Год спустя вновь предпринял попытку добраться до титула организации, выиграл у таких известных бойцов как Ренату Собрал и Рэнди Кутюр, но в решающем финальном поединке вновь уступил Антониу Родригу Ногейре.

С 2001 года Оверем начал сотрудничать с другой крупной японской организацией Pride Fighting Championships, хотя большого успеха здесь не добился, проиграл все три поединка, в которых принимал участие, в том числе потерпел поражение от Гари Гудриджа, Асуэриу Силвы и Игоря Вовчанчина. Позже встретился на турнире Pride с Роном Уотерманом и так же проиграл ему.

В апреле 2003 года провёл один бой в рамках российского промоушена M-1 Global, где в первом же раунде проиграл техническим нокаутом россиянину Ибрагиму Магомедову. В дальнейшем выступал в различных менее престижных организациях, побывал на турнирах в Финляндии, Хорватии, Англии, Сербии, Польше, Франции и других странах.

В 2011 году дважды дрался на турнирах крупной американской организации Strikeforce, в резервных боях гран-при тяжёлого веса победил новозеландского кикбоксера Рэя Сефо, но затем проиграл американцу Чеду Григгсу и выбыл из гран-при. Дважды дрался с представителем Латвии Константином Глуховым за титул чемпиона PFC в тяжёлой весовой категории, однако оба раза проиграл нокаутом. На турнире Fight Nights в Москве встречался с российским самбистом Михаилом Мохнаткиным — уступил ему сдачей в конце первого раунда.

Последний раз выступал как профессиональный боец в июле 2014 года, проиграл техническим нокаутом хорвату Анте Делии, после чего принял решение завершить спортивную карьеру. Всего провёл на профессиональном уровне 66 боёв, из них 32 выиграл и 34 проиграл.

Его младший брат Алистар тоже является довольно известным бойцом ММА.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 32–34
| Анте Делия
| TKO (удары руками)
| House of Gladiators 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:24
| Дубровник, Хорватия
|
|-
| Поражение
| align=center| 32–33
| Константин Глухов
| KO (удар рукой)
| Pancrase Fighting Championship 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:33
| Марсель, Франция
| 
|-
| Поражение
| align=center| 32–32
| Михаил Мохнаткин
| Сдача (удары)
| Fight Nights: Битва под Москвой 14
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:45
| Москва, Россия
|
|-
| Поражение
| align=center| 32–31
| Константин Глухов
| KO (удар коленом)
| PFC 5: Clash of the Titans
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:48
| Марсель, Франция
| 
|-
| Поражение
| align=center| 32–30
| Михаэл Кнап
| TKO (удары руками)
| Beast of the East
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:03
| Зютфен, Нидерланды
| 
|-
| Поражение
| align=center| 32–29
| Евгений Ерохин
| TKO (удары руками)
| Pankration: Battle Of Empires 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:43
| Хабаровск, Россия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 32–28
| Михал Кита
| Сдача (гильотина)
| Oktagon Italy
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:03
| Ассаго, Италия
| 
|-
| Победа
| align=center| 32–27
| Марцин Розальский
| Сдача (удержание пальца)
| KSW 18
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:24
| Плоцк, Польша
| 
|-
| Поражение
| align=center| 31–27
| Чед Григгс
| Сдача (удары руками)
| Strikeforce: Overeem vs. Werdum
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:55
| Даллас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 31–26
| Рэй Сефо
| Сдача (удушение)
| Strikeforce: Fedor vs. Silva
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:37
| Ист-Ратерфорд, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 30–26
| Кэтэлин Змэрэндеску
| KO (удар коленом)
| K-1 World Grand Prix 2010 in Bucharest
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:50
| Бухарест, Румыния
| 
|-
| Победа
| align=center| 29–26
| Тенгиз Тедорадзе
| KO (ногой в голову)
| Pancrase Fighting Championship 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:06
| Марсель, Франция
| 
|-
| Поражение
| align=center| 28–26
| Рафал Дабровский
| Сдача (удары руками)
| Beast of the East
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:17
| Гдыня, Польша
| 
|-
| Поражение
| align=center| 28–25
| Николай Оникиенко
| TKO (перелом носа)
| Ultimate Glory 11: A Decade of Fights
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:47
| Амстердам, Нидерланды
| 
|-
| Победа
| align=center| 28–24
| Кадзуо Такахаси
| KO (летучее колено)
| World Victory Road Presents: Sengoku 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:42
| Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 27–24
| Саша Лазич
| Сдача (уимура)
| LOTR: Schilt vs. Guelmino
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:33
| Сербия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 26–24
| Милко Ворн
| Сдача (удушение)
| King of the Ring
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:45
| Нидерланды
| 
|-
| Поражение
| align=center| 26–23
| Гилберт Ивел
| Сдача (рычаг локтя)
| It's Showtime Boxing & MMA Event 2005 Amsterdam
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:30
| Амстердам, Нидерланды
| 
|-
| Поражение
| align=center| 26–22
| Сюнго Ояма
| Сдача (удержание пальца)
| Hero's 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:28
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 26–21
| Кресимир Богданович
| TKO (травма)
| Ultimate Nokaut 1
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Хорватия
| 
|-
| Победа
| align=center| 26–20
| Росс Поинтон
| TKO (удары локтями)
| Anarchy Fight Night
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:59
| Англия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 25–20
| Дейв Далглиш
| KO (удары)
| 2 Hot 2 Handle
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Нидерланды
| 
|-
| Победа
| align=center| 25–19
| Аутимио Антония
| KO (удары руками)
| CFC 1: Cage Carnage
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:57
| Эссекс, Англия
| 
|-
| Победа
| align=center| 24–19
| Роман Савочка
| Сдача (гильотина)
| Durata World Grand Prix 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:31
| Хорватия
| 
|-
| Победа
| align=center| 23–19
| Милко Ворн
| Сдача (удушение)
| Durata World Grand Prix 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:21
| Хорватия
| 
|-
| Победа
| align=center| 22–19
| Андрей Рудаков
| Сдача (американа)
| Durata World Grand Prix 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:21
| Хорватия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 21–19
| Дейв Вадер
| TKO (травма)
| It's Showtime 2003 Amsterdam
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:22
| Амстердам, Нидерланды
| 
|-
| Поражение
| align=center| 21–18
| Микко Руппонен
| Раздельное решение
| Fight Festival 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 15:00
| Финляндия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 21–17
| Ибрагим Магомедов
| TKO (остановлен секундантом)
| M-1 MFC: Russia vs. the World 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:20
| Санкт-Петербург, Россия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 21–16
| Рон Уотерман
| Сдача (американа)
| Pride 24
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:18
| Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 21–15
| Родни Глундер
| Сдача (техническая)
| 2H2H: Simply the Best 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:00
| Амстердам, Нидерланды
| 
|-
| Поражение
| align=center| 21–14
| Аарон Бринк
| TKO (удары руками)
| WFA 2: Level 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:24
| Невада, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 21–13
| Марк Эммануэл
| TKO (удары ногами)
| 2H2H: Simply the Best 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:12
| Нидерланды
| 
|-
| Поражение
| align=center| 20–13
| Игорь Вовчанчин
| Сдача (скручивание пятки)
| Pride 18
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:35
| Фукуока, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 20–12
| Асуэриу Силва
| Сдача (скручивание пятки)
| Pride 15
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:50
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 20–11
| Гари Гудридж
| Сдача (удары руками)
| Pride 14
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:39
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 20–10
| Иан Фриман
| Сдача (удары коленями)
| 2H2H: Simply The Best 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:42
| Нидерланды
| 
|-
| Поражение
| align=center| 19–10
| Антониу Родригу Ногейра
| Сдача (треугольник руками)
| Rings: King of Kings 2000 Final
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:20
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 19–9
| Рэнди Кутюр
| Сдача (гильотина)
| Rings: King of Kings 2000 Final
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:56
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 18–9
| Ёсихиса Ямамото
| Сдача (рычаг локтя)
| Rings: King of Kings 2000 Final
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:45
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 17–9
| Йеррел Венетиан
| Сдача (удержание пальца)
| It's Showtime: Christmas Edition
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:27
| Харлем, Нидерланды
| 
|-
| Победа
| align=center| 16–9
| Сурен Балачинский
| TKO (удары коленями)
| Rings: King of Kings 2000 Block A
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:13
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 15–9
| Ренату Собрал
| Сдача (удержание пальца)
| Rings: King of Kings 2000 Block A
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:19
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 14–9
| Джо Слик
| Сдача (замок ахилла)
| Rings: Millennium Combine 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:36
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 13–9
| Тули Кулихаапаи
| Техническая сдача (рычаг локтя)
| Rings USA: Rising Stars Block B
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:05
| Гавайи, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 12–9
| Томми Зауэр
| TKO (удары руками)
| Rings USA: Rising Stars Block B
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:35
| Гавайи, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 12–8
| Брэд Колер
| Сдача (рычаг колена)
| Rings: Millennium Combine 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:31
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 11–8
| Фатих Кокамис
| KO (удар рукой)
| Rings Holland: Di Capo Di Tutti Capi
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:47
| Нидерланды
| 
|-
| Поражение
| align=center| 10–8
| Ахмед Лабазанов
| Сдача (замок ахилла)
| Rings Russia: Russia vs. The World
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:50
| Екатеринбург, Россия
| 
|-
| Победа
| align=center| 10–7
| Деннис Рид
| Техническая сдача (гильотина)
| 2 Hot 2 Handle 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:28
| Нидерланды
| 
|-
| Поражение
| align=center| 9–7
| Хиромицу Канэхара
| KO (удар рукой)
| Rings Holland: There Can Only Be One Champion
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:14
| Нидерланды
| 
|-
| Поражение
| align=center| 9–6
| Антониу Родригу Ногейра
| Техническая сдача (американа)
| Rings: King of Kings 1999 Block A
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:51
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 9–5
| Хиромицу Канэхара
| TKO (остановлен секундантом)
| Rings: Rise 3rd
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:35
| Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 8–5
| Ёсихиса Ямамото
| Сдача (рычаг локтя)
| Rings: Rise 1st
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:40
| Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 8–4
| Гилберт Ивел
| TKO (травма плеча)
| Rings Holland: Who's the Boss
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:38
| Нидерланды
| 
|-
| ПОбеда
| align=center| 8–3
| Киёси Тамура
| Сдача (рычаг колена)
| Rings: Fighting Integration II
| 
| align=center| 1
| align=center| 6:39
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 7–3
| Кэнъити Ямамото
| TKO (удар коленом)
| Rings: Fighting Integration
| 
| align=center| 1
| align=center| 6:36
| Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 6–3
| Декстер Кейси
| Сдача (гильотина)
| Night of the Samurai 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:50
| Англия
| 
|-
| Победа
| align=center| 5–3
| Крис Хейзмен
| Решение большинства
| Rings Holland: The King of Rings
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Нидерланды
| 
|-
| Поражение
| align=center| 4–3
| Ватару Саката
| Сдача (удержание пальца)
| Rings: Extension Fighting 7
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:16
| Саппоро, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 4–2
| Мицуя Нагаи
| Сдача
| Rings: Fighting Extension III
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:58
| Сендай, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 4–1
| Цес Беземс
| Сдача (скручивание пятки)
| Rings Holland: Utrecht at War
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:56
| Нидерланды
| 
|-
| Победа
| align=center| 3–1
| Масаюки Нарусе
| TKO (остановлен врачом)
| Rings Holland: The Final Challenge
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:58
| Нидерланды
| 
|-
| Поражение
| align=center| 2–1
| Ватару Саката
| Сдача (рычаг локтя)
| Rings: Maelstrom V
| 
| align=center| 1
| align=center| 6:24
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 2–0
| Йероэн Варинга
| KO (удар рукой)
| Fight Gala: Mix Fight Night
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Нидерланды
| 
|-
| Победа
| align=center| 1–0
| Тьерк Верманен
| Сдача (удушение сзади)
| Rings Holland: Kings of Martial Arts
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:44
| Нидерланды
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Нидерландов